You Know Me, che in lingua inglese significa tu mi conosci, può riferirsi a:

You Know Me – singolo del 2008 di 2 Pistols feat. Ray J
You Know Me – singolo del 2009 di Robbie Williams